La pratique solitaire ou la pratique individualisée sont des expressions utilisées dans la communauté wiccane pour désigner la pratique de la religion Wicca par des personnes en solitaire, sans coven ou groupe.

Certains pratiquants solitaires bénéficient d'une formation officielle, mais ont quitté le groupe auquel ils appartenaient ou ont quelque autre raison de pratiquer seuls.
Cependant, beaucoup de pratiquants solitaires se sont auto-formés à travers les livres, et peuvent aussi s'auto-initier. Les pratiquants solitaires ne sont pas obligés de rester seuls tout le temps, ils peuvent assister à des fêtes païennes et à des rituels publics.  

La pratique solitaire et en particulier l'auto-initiation est sujette à controverse dans la Wicca. Certains wiccans considèrent que la pratique solitaire n'est pas de la vraie Wicca, ou que le pouvoir est transmis lors du rituel d'initiation de la prêtresse ou du prêtre à l'initié ; d'autres disent que la véritable initiation vient des divinités. Doreen Valiente et Raymond Buckland font partie des premiers à avoir proposé l'auto-initiation, ils ont écrit sur elle et sur d'autres rituels solitaires.  

La tradition créée par Raymond Buckland, appelée Seax Wica, soutient et approuve l'auto-initiation.  Le terme « auto-consacré » est mieux accepté par certains wiccans,  solitaires ou non. Les écrits de Silver RavenWolf et plus tard de Scott Cunningham sont particulièrement populaires parmi les pratiquants solitaires.

Voir aussi 
Livre des Ombres

Références 
Buckland, Raymond (2004). Wicca For One: The Path of Solitary Witchcraft, Citadel Press. 
Cunningham, Scott (1988). Wicca: A Guide for the Solitary Practitioner, St. Paul (Minnesota), éditions Llewellyn.  . La Wicca, éditions du Roseau, 1999.
Cunningham, Scott (1993). Living Wicca: A Further Guide for the Solitary Practitioner, St. Paul, éditions Llewellyn, . La Wicca vivante : la pratique individualisée, édition du Roseau, 2000.
Arin Murphy-Hiscock (2005). Solitary Wicca For Life: Complete Guide to Mastering the Craft on Your Own, Provenance Press, 
Pike, Sarah M. (2001). Earthly Bodies, Magical Selves: Contemporary Pagans and the Search for Community, Berkeley, University of California Press. .  
Starhawk (1999 [première publication en 1979]). The Spiral Dance: A Rebirth of the Ancient Religion of the Goddess: 20th Anniversary Edition, San Francisco. . 

Wicca